Антонина Сергеевна Зёрнова (, Тула, Тульская губерния, Российская империя — 24 апреля 1964, Москва, СССР) — советский библиограф, историк книги и книговед.

Биография 
Родилась  года в Туле.

После окончания средней школы переехала в Москву и поступила на Высшие женские курсы Герье, которые вскоре окончила, затем училась в МГУ в качестве запасной студентки, слушателя лекций. По окончании слушаний лекций в МГУ, сдала экстерном экзамены и была удостоена диплома по профессии историка.

В 1923 году устроилась на работу в Ленинскую библиотеку и проработала там всю жизнь. В процессе работы в библиотеке, был организован Отдел редких книг и его дополнительный подраздел, посвящённый старопечатным книгам. Занималась формированием, каталогизированием и описанием количества старопечатных изданий.

С началом Великой Отечественной войны занималась эвакуацией библиотечных фондов, а в его конце их реэвакуацией.

В 1958 году вышла на пенсию, однако не порвала с ГБЛ, оставаясь там консультантом и членом учёного совета вплоть до смерти.

Скончалась 24 апреля 1964 года в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище, участок 14,

Научные работы 
Основные научные работы посвящены зарождению новой отрасли книговедения, а также научным исследованиям старопечатной кирилловской книги.
 Занималась разработкой и применением методики библиографирования вышестоящих отраслей.
 Описывала издания на русском, украинском и белорусском языках.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография 
 Фотография персоны 

Библиографы СССР
Книговеды СССР
Выпускники МГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище